Kippour peut faire référence à:

 Yom Kippour, fête religieuse ;
 Guerre du Kippour, guerre de 1973 déclenchée contre Israël le jour de la fête de Kippour ;
 Kippour, film israélien sorti en 2000, dont le thème est la guerre du Kippour.